Moi kan syfta på:

Toril Moi (1953–), norsk litteraturvetare och professor
Daniel arap Moi (1924–2020), tidigare president i Kenya
Moi (sångerska) (1983–), norsk sångerska
 Moi (tätort), ort i Rogaland fylke, Norge